Žerůtky est un toponyme qui peut désigner :

Žerůtky, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Žerůtky, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie